Seznam naselij na Madžarskem (Zs).

Seznam 

Seznami naselij na Madžarskem